Lamia či Lamie může znamenat:

Jméno 
 Lamia (jméno) – ženské jméno starosemitského původu s významem 'zářící', 'třpytivá' nebo 'lesknoucí se'
 Lamia Reno – postava z polského sci-fi filmu Sexmise (1984)

Kultura 
 Lamia (báseň) – báseň Johna Keatse, dostupná v Wikisource
 Lamia (divadelní hra) – divadelní hra od Eurípida
 Lamia (symfonická báseň) – symfonická báseň skladatele Dorothyho Howella
 Lamia (orchestrální skladba) – dílo skladatele Edwarda McDowella
 „The Lamia“ – píseň skupiny Genesis z alba The Lamb Lies Down on Broadway
 V americkém filmu Stáhni mě do pekla (Drag Me to Hell) amerického režiséra Sama Raimiho je Lamia démon, kterého kletbou přivolala zadlužená cikánská stařena na bankovní úřednici za to, že jí banka odmítla povolit další odklad splátek hypotéky.

Geografie 
 Lamia (řeka) – řeka v Ugandě
 Lamia (město) – město na východním pobřeží ve středním Řecku

Mytologie 
 Lamia (řecká mytologie) – mytologická démonická postava starověké řecké mytologie, původně libyjská královna, jíž žárlivá bohyně Héra proměnila v hadovitou nestvůru.
 Lamia (víla) (plurál lamiak) – v baskické mytologii krásná říční víla s dlouhými vlasy a kachními chodidly. Lamia pomáhala za dárky s těžkou prací. Pokud jí někdo nechal na břehu řeky dárek, ráno mohl na oplátku očekávat např. zorané pole. Několik mostů je podle legend dílem lamií. Mužský protějšek (zvaný mairiak) též existuje a jedná se o velmi silné jedince, které podle mytologie stavěli v noci dolmeny. Vymizeli po stavbách křesťanských kostelů v lesích a na březích.
 podle baskických lamií se jmenuje několik obydlených míst, jako Lamikiz, Lamitegi, Lamirain nebo Lamiñosin

Astronomie 
 Lameia – planetka pojmenovaná po starověké mytologické postavě ('248 Lameia')
 Lomia – planetka rovněž zřejmě pojmenovaná po starověké mytologické postavě ('117 Lomia')

Zoologie 
Výraz „lamia“ je součástí různých vědeckých názvů, především z oblasti zoologie:
 Lamia (rod) – rod brouků z čeledi tesaříkovitých (jeden z více rodů nesoucích české označení kozlíček)
 kozlíček vrbový (Lamia textor)
 myš širokohlavá (Chiruromys lamia) – anglicky též „lamia“

Podobné názvy 
 Lamium – vědecký název hluchavky

Reference